U 60 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U-60, Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.